Medwediwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung Медведевцы Medwedewzy) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Medwediwzi (Butschatsch), ein Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Butschatsch
 Medwediwzi (Mukatschewo), ein Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo